Stefan II – papież 752-757
 Stefan II – papież elekt 752
 Stefan II z Amasei – patriarcha Konstantynopola 925-928
 Stefan II (król Chorwacji) – król Chorwacji 1089-1091
 Stefan II – król Węgier 1116-1131
 Stefan II Kotromanić – ban Bośni 1314-1353
 Stefan II (biskup lubuski) – biskup lubuski w latach 1326-1345
 Stefan II (książę Bawarii) – książę Bawarii 1353-1375
 Stefan II (hospodar mołdawski) – władca Mołdawii w latach 1434-1447
 Stefan II Gattas –  patriarcha katolickiego kościoła koptyjskiego od 1986
 Stefan II (? – zm. 799) był księciem Neapolu
 Stefan II – mianowany przez zwolenników soboru chalcedońskiego patriarcha Antiochii